Market, terme anglais signifiant en français «  », peut désigner :

Titres 

 Market, un film indien de Jay Prakash sorti en 2003 ;
 MarketWatch, un site internet américain d'information financière ;

Toponyme 

 Märket, une île de la mer Baltique partagée entre la Finlande et la Suède ;

Entreprises 
 Carrefour Market, une enseigne française de supermarchés ;
 Carrefour Market Label'Vie, une enseigne marocaine de grande distribution ;
 Simply Market, une enseigne française de supermarchés ;
 Android Market, une boutique en ligne créée par Google ;
 Market Street, une importante artère de la ville de San Francisco en Californie.